Никола́й Овчи́нников: Овчинников, Николай Александрович (род. 1949) — российский государственный деятель, генерал-полковник полиции, статс-секретарь — заместитель МВД РФ (2006—2010), депутат Государственной Думы.
 Овчинников, Николай Васильевич (1918—2004) — живописец, педагог.
 Овчинников, Николай Власович (1910—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Овчинников, Николай Иванович (1926—2005) — советский футболист.
 Овчинников, Николай Михайлович (род. 1978) — пианист, педагог, концертмейстер.
 Овчинников, Николай Николаевич (род. 1958) — российский художник, представитель концептуализма и новой волны московского искусства.
 Овчинников, Николай Тихонович (1918—1976) — советский солдат, кавалерист, Герой Советского Союза.
 Овчинников, Николай Фёдорович (1915—2010) — доктор философских наук, профессор.